Ре-бемоль мажор (Des-dur) — мажорная тональность с тоникой ре-бемоль, имеет пять бемолей на нотном стане:си,ми,ля,ре,соль. Энгармонически равна до-диез мажору.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Роберт Шуман — Фантастические пьесы для фортепиано ре-бемоль мажор ор. 12;
 Шопен – Ноктюрн № 2 Op. 27, Этюд № 8 Op. 25; Прелюдия № 15 Op. 28, Вальс № 1 Op. 64;
 Лист – Утешение № 3, Венгерская Рапсодия № 6, Концертный этюд № 3, Концертный этюд "Шум леса";
 Рахманинов — Музыкальный момент № 5;
 Прокофьев — Концерт для фортепиано с оркестром № 1;
 Мясковский — Симфония № 25;
 Шостакович — Струнный квартет № 12 (Шостакович);
 Хачатурян — Концерт для фортепиано с оркестром.
 Сен-Санс, Камиль -Ария Далилы «Mon Coeur s’ouvre à ta voix» из оперы «Самсон и Далила»

Тональности
Мажор